Il termine duca (variante: duce) può riferirsi a:
duca – titolo nobiliare
duca – carica politico-militare longobarda (dux)
duca
duce – carica militare romana (dux) e bizantina 
(δουξ)

Persone
Angelo Duca – brigante italiano
Davide Duca – rugbista a 15 italiano
Eugenio Duca – politico italiano
Giordana Duca – rugbista a 15 italiana
Giovanni Duca – militare e partigiano italiano
Ion Duca – politico rumeno

Altro
Duca Duck – Il papero verde, personaggio del cartone animato I favolosi Tiny.